Тип (від ) — відбиток, форма, зразок, модель для групи предметів; форма чого-небудь; вид, рід, різновидність чого-небудь. Напр., тип вугілля, тип мінералів, тип хімічного зв’язку тощо.

Наукові терміни 
 Тип (таксономічна категорія) — таксономічна категорія в царстві тварин.
 Номенклатурний тип — елемент біологічної класифікації, на якому ґрунтується опис таксона, пов'язаний з первинною публікацією назви.
 Тип даних — поняття теорії програмування.
 Тип змінної — одна з характеристик змінної.

Інше 
 Форма, вид будь-чого, що має суттєві якісні властивості, якості; зразок, модель.
 Одиниця поділення досліджуваної реальності в типології.
 Людина, яка має особливі риси характеру, темпераменту; яскравий представник будь-якої групи людей, епохи.

Посилання